Pierre Cantin, journaliste québécois ; 
 Pierre Cantin, littérateur québécois.